Die Liste der Deutschordenskomture auf Schloss Horneck führt die bekannten Hauskomture des Deutschen Ordens auf Schloss Horneck in Gundelsheim auf. Die alte Burg Horneck war von 1438 bis zur Zerstörung im Bauernkrieg 1525 Residenz der Deutschmeister. Nach 1525 wurde die Deutschmeister-Residenz zwar nach Mergentheim verlegt, der Sitz in Gundelsheim wurde dennoch in seiner heutigen Form wiederaufgebaut und als Kommende weitergeführt.

Beginnend mit Philipp Benedikt Forstmeister zu Gelnhausen 1682 waren die Hauskomture auf Hornberg auch gleichzeitig Oberamtmänner der Herrschaft Scheuerberg.

Liste der Komture auf Horneck

Literatur 
 Beschreibung des Oberamts Neckarsulm, Stuttgart 1881, S. 392/393 (Digitalisat bei https://digi.ub.uni-heidelberg.de)
 Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens. Band 23, 1985, S. 472–473.

Deutschordenskomture Auf Schloss Horneck
!Komture Auf Schloss Horneck
Gundelsheim (Württemberg)